

Musica 
 Free Spirit – album di Ken Hensley del 1981
 Free Spirit – album di Bonnie Tyler del 1995
 Free Spirit – album di Imani Coppola del 2009
 Free Spirit – album dei Jedward del 2014
 Free Spirit – album di Khalid del 2019 
 Free Spirit (Espiritu Libre) – album di Mongo Santamaría del 1985

Personaggi 
 Free Spirit – personaggio dei fumetti Marvel

Televisione 
 Free Spirit – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1989 al 1990